Toft Hansen est un patronyme pouvant désigner :
 Henrik Toft Hansen, handballeur danois né en 1986, frère de René Toft Hansen et mari d'Ulrika Toft Hansen  ;
 René Toft Hansen, handballeur danois né en 1984, frère de Henrik Toft Hansen ;
 Ulrika Toft Hansen, handballeuse suédoise né en 1987, épouse de Henrik Toft Hansen.